Цисык — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цисык, Владимир Александрович (1913—1971) — украинский и американский скрипач-виртуоз, музыкальный деятель и педагог.
 Цисык, Квитка (1953—1998) — американская певица украинского происхождения.